Can't Fight This Feeling  – singolo dei REO Speedwagon del 1984
 Can't Fight This Feeling  – singolo di Junior Caldera del 2010